Fit puede hacer referencia a varios artículos y/o personas en Wikipedia:

 Diminutivo de Fitness
Diminutivo de bombre de galletas: Camofit.
 Fit tv, canal de televisión dedicado al cuidado de la salud.
 Fit-PC, computador empotrado.
 Wii Fit, juego de Nintendo.

También el acrónimo FIT puede referirse a:
 Federación Internacional de Tenis, organismo máximo del tenis mundial.
 Federación Internacional de Traductores, institución que engloba asociaciones de traductores de todo el mundo.
 Frente de Izquierda y de los Trabajadores, coalición electoral argentina.
 Florida Institute of Technology (Instituto Tecnológico de Florida), universidad estadounidense.

Enlaces externos